Mojtyny ist der Name zweier polnischer Orte:
 Mojtyny (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Moythienen, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Mojtyny (Biskupiec), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Moythienen, 1938–1945 Moithienen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)